Wartburg – castello della Turingia (Germania).
Wartburg – Casa automobilistica tedesca attiva dal 1896 al 1991.
Wartburg – centro abitato del Sudafrica
Wartburg – comune della Contea di Morgan nello Stato del Tennessee (Stati Uniti d'America)